

Persone 
 Leonardo Bitetto – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Gaspare Bitetto – conduttore radiofonico e autore televisivo italiano

Altro 
 Bitetto – comune della città metropolitana di Bari, in Puglia (Italia)
 Stazione di Bitetto-Palo del Colle – stazione dei treni di Bitetto